La désignation de Bayer Theta Crucis (θ Crux / θ Crucis) est partagée par deux étoiles de la constellation de la Croix du Sud :
 θ Crux
 θ Crux

Homonymie stellaire
Constellation de la Croix du Sud
Crucis, Theta